Cibory peut désigner en Pologne :
 Cibory, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Cibory, village du powiat d'Ostróda, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie